Jevhen Jevhenovyč Šachov – calciatore ucraino
 Jevhen Serhijovyč Šachov – ex calciatore sovietico
 Vitalij Šachov – calciatore russo